Jakob Hlasek e Marc Rosset hanno battuto in finale David Adams e Andrej Ol'chovskij 7-6, 6-7, 7-5.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (secondo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (terzo turno)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (secondo turno)
 Kelly Jones /  Rick Leach (primo turno)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (secondo turno)
 Scott Davis /  David Pate (primo turno)
 Ken Flach /  Todd Witsken (secondo turno)
 Wayne Ferreira /  Piet Norval (terzo turno)

 Jim Grabb /  Richey Reneberg (quarti di finale)
 Steve DeVries /  David Macpherson (secondo turno)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (quarti di finale)
 Javier Frana /  Leonardo Lavalle (terzo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)
 Kent Kinnear /  Sven Salumaa (secondo turno)
 Patrick Galbraith /  Patrick McEnroe (terzo turno)
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1992